156. længdegrad kan henvise til:

 156. vestlige længdekreds
 156. østlige længdekreds